Far from the Madding Crowd (romance), a obra de Thomas Hardy
Far from the Madding Crowd (1915), drama mudo com Florence Turner
Far from the Madding Crowd (1967), com Julie Christie e Terence Stamp
Far from the Madding Crowd (2015), com Carey Mulligan